Argyresthiinae és una subfamília de lepidòpters pertanyent a la família Yponomeutidae. En altres classificacions, és tractada com la família Argyresthiidae.

Gèneres 
 Argyresthia Hübner, [1825]
 Eucalliathla Clarke, 1967
 Paraargyresthia Moriuti, 1969

Referències

Enllaços externs 

 
 

Lepidòpters